L'Institut universitaire des sciences agronomiques et de l'environnement de Sarh (IUSAES) est un établissement d'enseignement supérieur public tchadien situé dans la ville de Sarh, au Sud-Est du pays.

Historique 
L'Institut universitaire des sciences agronomiques et de l'environnement de Sarh a ouvert en 2000. Il est aujourd'hui une composante de l'université de Sarh.

Lien interne 
 Enseignement supérieur au Tchad

Références 

Université au Tchad